

Wydarzenia 

 Aleksander Macedoński zdobył Gordion - incydent z węzłem gordyjskim.
 klęska Persów pod Issos w południowo-wschodniej Anatolii.

Zmarli 
 Antyfanes — komediopisarz grecki
 Memnon z Rodos - dowódca greckich najemników